Список населённых пунктов Первомайского района Ярославской области России.

Населённые пункты Первомайского района Ярославской области

А 
 Азарино — деревня
 Алексино — деревня
 Алешино — деревня
 Алюнино — деревня
 Амелькино — деревня
 Ананьино — деревня
 Аниково — деревня
 Анкудиново — деревня
 Аристово — деревня
 Афанасово — деревня

Б 
 Бабицино — деревня
 Багряники — деревня
 Балуйки — деревня
 Барышка — деревня
 Безверхово — деревня
 Белкино — деревня
 Белое — село
 Беляевское — деревня
 Богданово — деревня
 Большое Ескино — деревня
 Большое Кузьминское — деревня
 Большое Фоминское — деревня
 Бородинское — деревня
 Борщовка — деревня
 Бочкино — деревня
 Будилово — деревня

В 
 Вараково — деревня
 Вараково — деревня
 Васильевское — деревня
 Васиха — деревня
 Васьянка — деревня
 Васюково — деревня
 Ватолино — деревня
 Великое Село — деревня
 Вертково — деревня
 Волосово — деревня
 Воронцово — деревня
 Всехсвятское — село
 Высоково (Кукобойское сельское поселение) — деревня в Кукобойском сельском поселении
 Высоково (Пречистенское сельское поселение — деревня в Пречистенском сельском поселении
 Вязовка — деревня

Г 
 Глинково — деревня
 Глядинец — деревня
 Голосово — деревня
 Гордеево — деревня
 Горилец — деревня
 Горка — деревня
 Горка-Пречистинская — деревня
 Грибунино — деревня
 Григорьевское — деревня
 Гридино — деревня
 Гуреево — деревня
 Гусево — деревня

Д 
 Данилов Починок — деревня
 Демидково — деревня
 Денисово — деревня
 Дешино — село
 Дмитриевка — деревня
 Добраново — деревня
 Долгоруково — деревня
 Дор — деревня
 Дор-Ваганский — деревня
 Дор-Крюки — деревня
 Дор-Луконино — деревня
 Дор-Пречистинский — деревня
 Дор-Спасский — деревня
 Дресвянка — деревня
 Дубасово — деревня
 Душилово — деревня
 Дыланово — деревня

Е 
 Евлашево — деревня
 Екимовское — деревня
 Ереминское — деревня
 Ескино — деревня
 Ефимовское — деревня
 Ефимьево — село

З 
 Заболотье — деревня
 Завражье — деревня
 Заемье — деревня
 Займа — деревня
 Закопылье — деревня
 Заречнево — деревня
 Заречное — деревня
 Захарино — деревня
 Захарово — деревня
 Захарьево — деревня
 Звягино — деревня
 Змеево — деревня
 Зогзино — деревня

И 
 Ивандино — деревня
 Ивановское (Кукобойское сельское поселение) — деревня в Кукобойском сельском поселении
 Ивановское (Пречистенское сельское поселение) — деревня в Пречистенском сельском поселении
 Ивановское (Семёновское сельское поселение) — деревня в Семёновском сельском поселении
 Иванчино — деревня
 Игнатцево — деревня
 Игумново — деревня
 Ильдомское — деревня
 Ильинское (Николо-Горский сельский округ) — деревня в Николо-Горском сельском округе Пречистенского сельского поселения
 Ильинское (Пречистенский сельский округ) — село в Пречистенском сельском округе Пречистенского сельского поселения
 Инюшино — деревня
 Исаково — деревня

К 
 Карамышево — деревня
 Карповское — деревня
 Качалка — деревня
 Киево — село
 Климово — деревня
 Княжий Починок — деревня
 Княщина — деревня
 Кобылино — деревня
 Кобылкино — деревня
 Коза — село
 Колкино — деревня
 Коровино — деревня
 Корхово — деревня
 Костромка — деревня
 Красново — деревня
 Красный Холм — деревня
 Кривцово — деревня
 Кривцово — деревня
 Крупухино — деревня
 Кубье — деревня
 Кудрино — деревня
 Кузнецово — деревня
 Кузнечиково — деревня
 Кузьминское — деревня
 Кузьмищево — деревня
 Кукобой — село
 Кульсеево — деревня

Л 
 Лапшино — деревня
 Левинское — деревня
 Легково — деревня
 Летнево — деревня
 Лихобритка — деревня
 Лучинское — деревня

М 
 Малачугово — деревня
 Малино — деревня
 Малое Кузьминское — деревня
 Малое Фоминское — деревня
 Мартыново — деревня
 Марфино — деревня
 Марфино — посёлок при железнодорожной станции Марфино
 Марьино — деревня
 Матвейцево — деревня
 Медведево — деревня
 Медведково — деревня
 Меленка — деревня
 Менчаково — деревня
 Милково — село
 Миндюкино — деревня
 Митино — деревня
 Михалево — деревня
 Мулинское — деревня
 Мятлево — деревня

Н 
 Надеево — деревня
 Наквасино — деревня
 Незнайка — деревня
 Нестерово — деревня
 Нестерцево — деревня
 Никитино — деревня
 Никола — деревня
 Никола-Ухтома — село
 Николо-Гора — село
 Новенькое — деревня
 Новинка — деревня
 Новинка — деревня
 Новое — село
 Нофринское — деревня

О 
 Обухово — деревня
 Овинища — деревня
 Оленинское — деревня
 Оносово — деревня
 Ошомово — деревня

П 
 Павликово — деревня
 Павлицево — деревня
 Павличино — деревня
 Павловское — деревня
 Панино — деревня
 Панкино — деревня
 Парфеньево — деревня
 Паршино — деревня
 Пеньково — деревня
 Плишкино — деревня
 Плосково — деревня
 Погорелка (Кукобойское сельское поселение) — деревня в Кукобойском сельском поселении.
 Погорелка (Игнатцевский сельский округ) — деревня в Игнатцевском сельском округе.
 Погорелка (Пречистенский сельский округ) — деревня в Пречистенском сельском округе.
 Погорелово — село
 Полхово — деревня
 Поляниново — деревня
 Портомои — деревня
 Починок (Пречистенское сельское поселение) — деревня в Пречистенском сельском поселении
 Починок (Кукобойское сельское поселение) — деревня в Кукобойском сельском поселении 
 Праунино — деревня
 Пречистое — посёлок
 Пуршево — деревня
 Пустынь (Пречистенское сельское поселение) — деревня в Пречистенском сельском поселении
 Пустынь (Кукобойское сельское поселение) — деревня в Кукобойском сельском поселении 
 Путятино — деревня

Р 
 Радикино — деревня
 Радково — деревня
 Ракульское — деревня
 Решетники — деревня
 Рубеженка — деревня
 Рябинки — деревня

С 
 Савинское — деревня
 Савкино — деревня
 Сальково — деревня
 Самылово — деревня
 Семеновское  — село
 Семенцево — деревня
 Серково — деревня
 Скалино — посёлок при станции
 Скоморохово — деревня
 Слобода — деревня
 Соколово — деревня
 Сондолово — деревня
 Сосновка (Колкинский сельский округ) — деревня в Колкинском сельском округе
 Сосновка (Козский сельский округ) — деревня Козском сельском округе
 Спирево — деревня
 Спицино — деревня
 Стародворское — деревня
 Старое Панино — деревня
 Старое Село (Пречистенское сельское поселение) — деревня в Пречистенском сельском поселении
 Старое Село (Кукобойское сельское поселение) — деревня в Кукобойском сельском поселении
 Степаниха — деревня
 Сусолово — деревня

Т 
 Тарасово — деревня
 Теляшево — деревня
 Терехово — деревня
 Тетеря — деревня
 Тимово — деревня
 Тимонино — деревня
 Титово — деревня
 Токарево — деревня
 Трофимовское — деревня
 Турыбарово — деревня
 Тутаново — деревня
 Тютрюмово — деревня
 Тюхтедамово — деревня

У 
 Ухтомский — посёлок
 Ухтомский Починок — деревня
 Ушаково — деревня

Ф 
 Федино — деревня
 Федорино — деревня
 Федяево — деревня
 Фенево — деревня
 Ферезево — деревня
 Филинское — деревня
 Фомино — деревня

Х 
 Хабарово — деревня
 Халитово — деревня
 Хлестово — деревня
 Хмелевица — деревня
 Холм (Козский сельский округ) — деревня
 Холм (Пречистенский сельский округ) — деревня
 Хохраково — деревня

Ч 
 Ченково — деревня
 Черепаново — деревня
 Чертово — деревня

Ш, щ 
 Шильпухово — деревня
 Шильшиново — деревня
 Шолошево — деревня
 Шульгино — деревня
 Шадрино — деревня
 Щеколдино — деревня

Ю, Я 
 Юдинка — деревня
 Юрьевское — деревня
 Юрьевское — деревня
 Юшково — деревня
 Яшканово — деревня

Ссылки 
  Коды ОКАТО населённых пунктов района
 Почтовые индексы населённых пунктов района

Первомайский район